Віллем Кантер (1542–1575) — голландський філолог.
 Герд Кантер (нар. 1979) — естонський легкоатлет.
 Енес Кантер (нар. 1992) — турецький баскетболіст.
 Кантер Леонід Віленович (нар. 27 липня 1981, Київ, Українська РСР — пом. 4 червня 2018, хутір Обирок, Бахмацький район,Чернігівська область, Україна) — український продюсер, режисер, тележурналіст, мандрівник та письменник.
 Кантер — ручні пружинні ваги